Борис Емельянович Василенко (; 1935—2019) — советский и украинский промышленный деятель, ветеран космической отрасли Украины.

Участник промышленного выпуска всех бортовых компьютеров для созданных в Украине ракет и ракетных комплексов.

Биография 
Родился 21 ноября 1935 года в поселке шахты им. Артема Дзержинского района Донецкой области, ныне город Зализное Украины.

В 1958 году с отличием кончил Таганрогский радиотехнический институт (ныне Инженерно-технологическая академия ЮФУ) и по распределению был направлен в Конструкторское бюро «» (ныне ПАО «Элмиз»). В 1973 году был назначен первым заместителем начальника КБ — первым заместителем главного конструктора завода, а в 1976 году стал главным инженером ПО «Киевский радиозавод». Его работа была связана с цифровой вычислительной техникой. Василенко стал инициатором создания первой на заводе ЭВМ на феррит-транзисторных элементах, затем доводил до серийного выпуска бортовые ЭВМ, спроектированные в харьковском НПО «Хартрон».

В 1982 году окончил Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы). С декабря 1995 года Борис Василенко работает в Национальном космическом агентстве Украины (НКАУ, ныне Государственное космическое агентство Украины). В 1996—2005 годах — советник Генерального директора НКАУ, в 2006—2015 годах — председатель Общественного совета НКАУ/ГКАУ.

Принимал участие в разработках и производстве систем управления различного класса и назначения для боевых и космических ракетных комплексов, а также в освоении аппаратуры стыковки («Игла» и «Курс») и систем управления для пилотируемых и беспилотных космических кораблей «Союз» и «Прогресс», а также космических станций «Алмаз», «Салют», «Мир» и МКС. Является автором использования двоично-пятеричного кода (автоматическое обнаружение ошибок) в бортовой и наземной аппаратуре ракеты-носителя «Циклон-3М» и нескольких изобретений.

Автор книг «Хождение в ракетную технику. Записки главного инженера» (Киев, ООО «Новый друк», 2004, 384 стр., ISBN 966-8527-12-7) и «Дмитрий Гаврилович Топчий. Рассказ о Генеральном директоре» (Днепропетровск, Издательство «Верба», 2008. — 416 с., ил., ISBN 978-966-2226-00-3).

Умер в Киеве 16 октября 2019 года.

Заслуги 
 Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1970) и Октябрьской Революции (1984), а также медалями.
 Лауреат Государственной премии СССР (1981).
 Почетный радист СССР (1979), Заслуженный машиностроитель Украины (1995).
 Удостоен Грамоты Президента Украины (2002).

Примечания

Ссылки 
 ВАСИЛЕ́НКО Борис Омелянович

Выпускники Ростовского государственного университета
Выпускники Российской академии государственной службы
Члены КПСС